Felipe de Oliveira Silva – calciatore brasiliano
 Mateus De Oliveira Silva – calciatore brasiliano
 Paulo Sérgio de Oliveira Silva – calciatore brasiliano
 Willian Osmar de Oliveira Silva – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Oliveira Silva